Obereck steht für:

 Obereck (Heraldik), im Wappen der Platz links oder rechts oben

Obereck heißen folgende geographische Objekte:

 Obereck (Erlbach), Ortsteil der Gemeinde Erlbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Obereck (Gemeinde Hollenthon), Rotte der Gemeinde Hollenthon, Niederösterreich
 Obereck (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obereck (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Obereck (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Obereck (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Obereck (Simbach am Inn), Ortsteil der Stadt Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Obereck (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde Sankt Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Obereck (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

sowie:
 Obereck (Berg) (1178,2 m), Berg im Schwarzwald in der Gemarkung der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Oberegg
 Oberek